Eskandarian ist der Familienname folgender Personen:
 Alecko Eskandarian (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler
 Andranik Eskandarian (* 1951), iranischer Fußballspieler